Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek III ligi makroregionalne w grupie II. Podział grup w III lidze uległ zmianie z od sezonu 1980/81 są 4 grupy (było 8).

III poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia przystąpiła do sezonu jako jeden z faworytów do awansu. Cel nie został zrealizowany, drużyna walczyła do końca mając jeszcze szanse na awans z 2 miejsca. Przegrane mecze w końcówce sezonu z Włókniarzem i Ursusem przekreśliły możliwość awansu, zespół ostatecznie zajął 5 miejsce. W składzie zadebiutowało kilku juniorów, min. D.Bayer, Michalewicz, Bartnowski, Lisowski. 

Przed sezonem z drużyną pożegnał się Ryszard Karalus, jego miejsce zajął Hieronim Łada (1-24 kolejki), ostatnie 2 kolejki poprowadził Grzegorz Bielatowicz.

W rozgrywkach Pucharu Polski w III rundzie, Jagiellonia uległa na wyjeździe AZS-wi Biała Podlaska aż 9:1.

Końcowa tabela III Ligi (Grupa II)

Skład 
 Tabela szczątkowa, brak wyników 1 meczu.

Mecze

Mecze Jagiellonii II w Pucharze Polski
Z występami Jagiellonii w Pucharze Polski wiąże się małe zamieszanie, w zespole rezerw (Jagiellonii II) występował praktycznie pierwszy skład. Natomiast na mecz pierwszego zespołu klub wystawił zespół juniorów, którzy ulegli Azs-owi Biała Podlaska aż 9:1. Skutek jest taki, że w statystykach pierwszej drużyny nie można umieścić dobrych występów białostoczan.

 31.10.1981 przy okazji meczu Pucharu Polski odbyło się pożegnanie Stanisława Szwejkowskiego, który po 23 latach gry w piłkę nożną zakończył swoją karierę.

Statystyka 
Tabela szczątkowa, brak składu dla 9 i 21 kolejki. W kolejce 8 brakuje danych występu jednego zawodnika.

Mecze sparingowe 
Od 29 lipca do 8 sierpnia zespół przybywał na zgrupowaniu w Supraślu, gdzie przygotowywał się do sezonu oraz meczów Pucharu Polski.

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Historia Polskiej Piłki nożnej
 Gazeta Współczesna lata 1981 - 1982

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1982 w piłce nożnej
1981 w polskim sporcie
1982 w polskim sporcie